FGV est un sigle qui peut désigner :
 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en français, Chemins de Fer de la Généralité de Valence), une entreprise ferroviaire dépendant du gouvernement de la Communauté valencienne ;
 Fundação Getulio Vargas, un établissement d'enseignement supérieur et un think tank brésilien.